

Letteratura 
L'adolescente – romanzo di Fëdor Dostoevskij

Cinema 
L'adolescente (Une vraie jeune fille) – film girato nel 1975 e proiettato nel 1999 diretto da Catherine Breillat
L'adolescente – film del 1976 diretto da Alfonso Brescia
L'adolescente – film del 1979 diretto da Jeanne Moreau